Рік Макліш (,  3 січня 1950, Кеннінгтон, Онтаріо — 30 травня 2016, Філадельфія) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1966 року.

1970 року був обраний на драфті НХЛ під 4-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Гартфорд Вейлерс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 960 матчів у НХЛ, включаючи 114 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Філадельфія Флаєрс» — 1974, 1975.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1976, 1977, 1980.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Канадці шотландського походження